Шесть кораблей Королевского флота были названы HMS Nassau, в честь короля Вильгельма III Оранского, представителя Оранско-Нассауской династии:

 HMS Nassau — 4-пушечный голландский флейт; захвачен британцами в 1672 году; возвращен обратно в том же году.
 HMS Nassau — 80-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1699 году; разбился в 1706 году.
 HMS Nassau — 70-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1706 году; перестроен в 1740 году; продан в 1770 году.
 HMS Nassau — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1785 году; преобразован в войсковой транспорт в 1799 году; сел на мель у острова Тексел в октябре 1799 года.
 HMS Nassau — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга; изначально назывался HMS Holsteen; захвачен англичанами в битве при Копенгагене в 1801 году. Был переименован в HMS Nassau в 1805 году и продан в 1814 году.
 HMS Nassau — деревянная винтовая канонерская лодка; спущена на воду в 1866 году; разобрана в 1880.